Mariental névvel a következő cikkek találhatók:
Földrajzi helyek
Németországban
Mariental, település Németországban,  Alsó-Szászországban
Namíbiában
Mariental (Namíbia), Namíbia legmagasabb pontja